Opština Foča  är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sarajevo.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska